Stratonice ou Stratoniké ou Stratonicé est un nom d'origine grecque signifiant « victoire militaire » et qui peut désigner :

Personnalités 
Plusieurs reines ou princesses de la période hellénistique :
 Stratonice, mère de Démétrios  Poliorcète ;
 Stratonice , reine séleucide ;
 Stratonice II, princesse séleucide, fille de la précédente et d'Antiochos  ;
 Stratonice III, princesse séleucide, fille d'Antiochos II ;
 Stratonice IV, fille d’Ariarathe IV de Cappadoce, épouse d'Eumène II de Pergame ;
 Stratonice, épouse du roi galate Déiotaros.

Lieux 
Stratonicée ou Stratonis, village de pêcheurs de Chalcidique, en Grèce.
, castrum romain et abri portuaire en Scythie mineure.
Stratonicée du Caïque, cité d'Asie Mineure située en Mysie (dans l'actuelle Turquie), fondée par  Antiochos  qui l'a nommée en hommage à son épouse Stratonice . Eumène III Aristonicos y a été vaincu par le consul Marcus Perpena en . Le Caïque s'appelle aujourd'hui Bakır-Çayı.
Stratonicée de Carie, cité d'Asie Mineure située en Carie (dans l'actuelle Turquie), également fondée par Antiochos  et mentionnée par Strabon, Polybe et Tite-Live. Stratonicée de Carie est située dans les limites du village actuel d'Eskihisar (« ancienne cité » en turc), à 6 ou 7 km à l'ouest de la sous-préfecture de Muğla.
Stratonicée, cité de Mésopotamie mentionnée par Pline l'Ancien.
Stratonicée, île égyptienne de la mer Rouge<ref>Strabon (XVI, 8), Pline l'Ancien (Histoire naturelle, VI, 29. p. 34) et William Smith (dir.)  Dictionary of Greek and Roman Geography, Londres 1854 -  ou "Stratonis Insula".</ref>.

 Titres d'œuvres artistiques 
 Stratonice, opéra d'Étienne Nicolas Méhul (1792) ;
 Stratonice, opéra de Gaetano Schiassi (1732 Ravenne)
 Stratonice, ballet héroïque d'Honoré Langlée (1732 Versailles)
 Stratonice'', comédie lyrique d'Alix Fournier (1892).

Références